Александр Васильевич Иванов (1937—2009) — русский советский писатель, большинство произведений которого посвящены природе.

Биография 
А. В. Иванов родился 20 июня 1937 года в селе Старогорносталево Новосибирской области СССР.

По окончании средней школы служил в армии, где и начал писать. После службы в армии поступил в Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Был распределён на Камчатку, где профессионально занимался охотой.

В 1967 году переехал в Харьков, работал инженером на заводе. Много ездил по стране, затем вернулся в родное село. С 1988 года состоял членом Союза писателей СССР.

Умер в 2009 году.

Творчество 
Публиковался в газетах:

 «Советская Сибирь»
 «Российская охотничья газета»
 «Рыбалка круглый год»;

журналах:

 «Юный натуралист»
 «Муравейник»;

альманахах:

 «Приключения»
 «Подвиг»
 «Край заповедный»
 «Охотничьи просторы».

Другие публикации:

 Зелёный мыс: Камчатские рассказы. Харьков: Прапор, 1982.
 И снег, и ветер… Рассказы и повесть. Киев: Молодь, 1983.
 Когти шатуна: Повесть и рассказы. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985.
 Захарка-следопыт: Повесть. Киев: Веселка, 1986.
 На острове — 43, 1986, с. 39—45;
 Открытие охоты — 3, 2001 (29), с. 98—114;
 Морские зайцы — 4, 2004 (42), с. 78—92;
 Камчатские этюды — 2, 2005 (44), с. 52—67;
 Жизнь всему научит — 1, 2006 (47), с. 124—136;
 Заметки из «амбарной книги» — 4, 2007 (54), с. 140—151.
 В 2006—2008 гг. в Барабинске вышли книги «Чунарь», «Мы едем в лес», «На охотничьей тропе»

Ссылки 
 Новосибирский Краеведческий Портал
 Издательство Охотничьи Просторы
 Информационный портал «Рыболов NN»
 газета «Литературная Россия»

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели СССР
Писатели Новосибирска
Члены Союза писателей СССР